Бродвейський міст може означати:

Канада
 

Велика Британія
  Бродвейський міст (Ліверпуль)

США

 Бродвейський міст (Аризона)
 
 Бродвейський міст (Денвер)
 
 
 
 
 Бродвейський міст (Портленд)